Святогірськ — місто обласного підпорядкування у Донецькій області.
 Святогірськ — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Святогірськ.